Il Ford Tennis Championships è stato un torneo professionistico di tennis giocato sul cemento indoor, che faceva parte dell'ATP Challenger Series. Si gioca annualmente a Louisville nel Kentucky negli USA dal 2006.

Albo d'oro

Singolare

Doppio

Collegamenti esterni